Serge le hamster de l'enfer est une bande dessinée humoristique décrivant les affres d'Axel et de sa famille (une mère au foyer métalleuse et un père neurasthénique) face à un démon incarné en hamster, de Philippe Cardona et Florence Torta.

Albums publiés
Trois tomes sont publiés aux éditions Carabas :
 Tome 1 : Hamsterminator
 Tome 2 : Hamsterroriste !
 Tome 3 : Hamsterrifiant !

Série Carabas
Bande dessinée humoristique